Le With Full Force est un festival qui se déroule à Löbnitz près de Leipzig en Allemagne. Il existe depuis 1997 et les têtes d'affiche sont celles d'un festival de Metal, Heavy ou Black Metal de qualité. Il accueille des groupes cotés sur la scène internationale Metal et fait place aussi à des groupes locaux.

Programmation

1997 
Manowar, Rammstein, Type O Negative, S.O.D., Project Pitchfork, Sick Of It All, Search A Surge, Agnostic Front, Biohazard, Tiamat, Obituary, Thumb, Samael, OOMPH!, Moonspell, Crematory, Dimmu Borgir, J.B.O., Sodom, Schweisser, Bolt Thrower, A.O.K, Humungous Fungus, Entombed, Think About Mutation, Dritte Wahl, Mands

1998 
Slayer, Marilyn Manson, Paradise Lost, Suicidal Tendencies, Venom, Front 242, Blind Guardian, Savatage, Such a Surge, Hammerfall, Knorkator, Stuck Mojo, Madball, 2wo, Cradle of Filth, Yuppicide, Covenant, Ryker's, Pyogenesis, Sheer Terror, Turbonegro, Hate Squad, J.B.O., Atrocity, Pro-Pain, Primal Fear, Vicky Vomit
ė

1999 
Ministry, Monster Magnet, Manowar, S.O.D., Sepultura, NOFX, 59 Times the Pain, Agnostic Front, Amorphis, Boiled Kilt, Children Of Bodom, A.O.K, Beatsteacks, Bolt Thrower, Orgy, Die Schinder, Destruction, Discipline, Dritte Wahl, Enslaved, Grave Digger, Hypocrisy, Ignite, In Extremo, Immortal, Lagwagon, Mayhem, Metalium, Troopers, Mercyful Fate, Misfits, Moshquito, Oomph!, Painflow, Pitchshifter, Richthofen, H2O, Pro-Pain, Ryker's, Samael, Satyricon, Six Feet Under, Skyclad, Tanzwut, Theatre of Tragedy, Terrorgruppe, Temple of the Absurd, Totenmond

2000 
Iron Maiden, Slayer, Cro-Mags, Machine Head, Agnostic Front, Search A Surge, Slipknot, 59 Times The Pain, Bombshell Rocks, Brightside, Blind Passengers, Earth Crisis, Bolt Thrower, Manos, Crushing Caspars, Cannibal Corpse, J.B.O., Daily Terror, Die Apokaliptischen Reiter, Desperados Feat. Tom Angelripper, U.S Bombs, Dismember, Shelter, Dropkick Murphys, Ignite, The Almighty, Asphyx, Krisiun, Knorkator, Lousy, Think About Mutation, The Exploited, Goddess Of Desire, Postmortem, Liberator, Sodom, Hard Resistance, Subway To Sally, Not Fun At All, The Business, Gorgoroth, Dark Funeral, Weissglut, Dirty Deeds, Entombed, Crasy Town, Farmer Boys, Pain, Miozän, Unebouded, Marduk, Viu Drakh, Madball, Voice Of A Generation, Spermbird, Orphanage, Gluegifer, Angel Dust, OOMPHI, Barcode

2001 
Judas Priest, Sick Of It All, Motörhead, Soulfly, Suicidal Tendencies, Cradle Of Filth, 4 in Tha Chamber, 4 Lin, Backfire, Belphegor, Brightside, Crack Up, Cathedral, Crematory, Destruction, Mad Sin, Disrespect, Crowbar, D.O.A, Devil Townsend, Die Happy, Ignite, Dickies, Fifty 50, Farmer Boys, Gluegifer, Gurd, Hangmen, Haggard, Holy Moses, Letzte Instanz, Hypnos, Emil Bulls, In Flames, Days Of Grace, Mambo Kurt & The Bossa Bitches, M.O.D, Megadeth, Stampin' Ground, Napalm Death, Oxymoron, Nashville Pussy, Nevermore, Venerea, New Jersey Bloodline, Punishable Act, Rantanplan, Revolver, Pain, Six Feet Under, Vision, Ricker's, Savatage, Shelter, Shutdown, Voivod, Unleashed, Thumb, Tankard, Reach The Sky, The Bones, Zyklon, The Damned, Vader, Umbra & Imago, Zeromanger

2002 
Slayer, Motörhead, Biohazard, Machine Head, Dead Kennedys, Agnostic Front, Dropkick Murphys, Halford, Marduk, Pungent Stench, Candlemass feat. Messiah Marcolin, Arch Enemy, Bethlehem, Rumble Militia, Kataklysm, 4 Lin, Bazzooka, Behemoth, Business, Cannibal Corpse, Cataract, D.R.I, Devil Inside, Dew Scented, Distillers, Discipline, Disharmonic Orchestra, Dickies, Dornenreich, Down By Law, Finntroll, Grave, Grave Digger, J.B.O., Haemorrhage, Heaven Shall Burn, Hypocrisy, Immortal, Impaled Nazarene, In Extremo, Sub Zero, Knorkator, Kreator, Lock Up, Loosy, Mad Sin, MDC, Nomeansno, OOMPHI, Pro-Pain, Raging Speedhorn, Revolver, Right Direction, Satanic Surfers, Scattergun, Sidkick, Scarhead, Slapshot, Smoke blow, Strife, Substyle, Subway To Sally, Such A Surge, The Exploited, The Roherhedds, The Spook, Union 13, U.S Bombs, Waterdown, Zimmers Hole, Alec Empire

2003 
Slayer, Soulfly, Type O Negative, Ministry, Sepultura, Sick Of It All, Youth Of Today, Clawfinger, Destruction, Six Feet Under, Destruction, Rycker's, Discharge,  Anthrax, Messiah, Think About Mutation, Saint Vitus, Madball, Entombed, Overkill, Die Kassierer, KJU, Zyklon, Pyogenesis, Subway To ally, Napalm Death, Dritte Whal, Caliban, Die Happy, Disharmonic Orchestra, J.B.O., Totenmond, Kill Your Idols, Troopers, Manos, Brightside, Poison Idea, The Generators, Samael, The Darkness, Discipline, Mambo Kurt & The Bossa Babes, Moonspell, Charley's Wall, Cockney Rejects, Doro, Slapshot, Stars 'N Stripes, The Bones, Backfire, Rawside, Sodom, The Real Mc Kenzies, Hatebreed, My Dying Bride, Roger Miret & The Disasters, Amon Amarth, Born From Pain, The Turbo AC's, The Adicts, Smoke Blow, Macabre, Debris Inc., Raging Speedhorn, Muderdolls, Prong, Stone Sour, Opeth, Most Precious Blood, Xthrowdownx, Enthroned, Die Apokaliptischen Reiter, Eisregen, Crasy White Sean, 1349

2004 
Soulfly, Slipknot, Dimmu Borgir, Monster Magnet, Agnostic Front, Life of Agony, Six Feet Under, Hatebreed, Turbonegro, Fear Factory, Adjudgement, ADK, Atrocity, Born Cool, Blood for Blood, Fireball Ministry, Neck, Crowbar, Caliban, E-Town Concrete, Tape, Beatsteaks, Discharge, Disbelief, I Defy, Heaven Shall Burn, Hanns Martin Slayer, Punishable Act, Lake of Tears, Bonots, Maroon, Mnemic, Mad Sin, Mayhem, Rose Tattoo, Last Resort, Lokalmatadore, Chimaira, Malevolent Creation, Sidekick, Peter Pan Speedrock, Backyard Babies, Soilwork, The Real McKenzies, Street Dogs, The Exploited, Sworn Enemy, Grave Digger, Tiamat, Walls of Jericho, The Bones, Lousy, Peepshows, Benedition, Terror, Hypocrisy, Naglfar, Ektomorf, Breed 77, Exhumed, Missconduct, Ill Niño, Death Angel, Conflict, Born From Pain, Shadows Fall, Dark Tranquility, Ignite

2005 
Iron Maiden, Slayer, Motörhead, The Hellicopters, Obituary, Anthrax, Beatsteaks, Killwitch Engage, In Flames, Sick Of It All, Fear My Thoughts, Amulet, Anti Flag, Betzefer, Amen, Barcode, Behemoth, Brightside, Carpathian Forest, Cataract, Crosscut, Dew Scented, Destiny, Die Kassierer, Die Apokaliptischen Reiter, Discipline, Dritte Wahl, Raging Speedhorn, Eläkläiset, Manos, Extreme Noise Terror, Finntroll, Gorgoroth, God Dethroned, Illdisposed, Kataklysm, Knorkattor, Mark Foggor & The Skasters, Maroon, Mastodon, Merauder, Misfits, Murphy's Law, Narziss, She-male Trouble, Smoke Blow, Nuclear Assault, Pro Pain, Ohl, Red Harvest, Strawn, Strecht Amrstrong, Terror, Such A Surge, Subway To Sally, Superbutt, Unleashed, ZSK, US Bombs, Wall Of Jericho, Ektomorf, Harley's War, Haggard, Brainless Wankers

2006 
Motörhead, Celtic Frost, In Flames, Soulfly, Sick Of It All, Agnostic Front, Clawfinger, Kreator, In Extremo, A.O.K, Amorhpis, Arch Enemy, Ignite, Ostkreutz, Liar, Bloodsimple, Deadsoil, Boysetfire, Bullet For My Valentine, Born From Pain, Crushing Caspars, Die Lokalmatadore, Demented Are Go, Danko Jones, Devildriver, Die Krupps, Deadline, Do Or Die, Obituary, Lumks, Evergreen Terrace, Fire In The Attic, Gorefest, Endstille, Disbelief, Leeway, Kings Of Nuthin, Heaven Shall Burn, Madball, Mambo Kurt & Bossa Babes, Mystic Circle, Napalm Death, Opeth, Dismember, Toxoplasma, Stone Sour, Synthetic Breed, The Anti Doctrine, The Black Dahlia Murder, With Honor, Trivium, Rawside, Volbeat, Raunchy, The Haunted, Soilwork, Graveworm, Shelter, Knuckledust, The Partisans,  The Real McKenzies, Dark Fortress, Hundred Reasons, First Blood

2007 
Slayer, Children Of Bodom, Cannibal Corpse, Korn, Hatebreed, Sick Of It All, Ill Niño, Dropkick Murphys, Brujeria, Murphy's Law, Ektomorf, Amon Amarth, As I Lay Dying, Barcode, Backfire!, The Set Up, Benediction, By Night, Caliban, Chimaira, Crematory, Dagoba, Crushing Caspars, Die Kassierer, Lousy, Earth Crisis, Enter Shikari, Kampfar, Fear My Thoughts, Final Prayer, Manos, Gorilla Monsonn, Knorkator, Maroon, Lamb of God, Zuul FX, Misconduct, Moonsorrow, Naglfar, Onkel Tom Angelripper, Pain, Neville Staple's Specials, Rotten Sound, One Man Army & The Unded Quartet, Peter Pan Speedrock, Pro-Pain, Neaera, Satyricon, Smoke Blow, Walls of Jericho, Sonic Syndicate, Static-X, Strung Out, Sworn Enemy, Swallow the Sun, Terror, The Bones, The Business, Turisas, The Creetins, Unearth, Venerea, Volbeat, Vomitory

2008 
In Flames, Machine Head, Cavalera Conspiracy, Bullet For My Valentine, Avenged Sevenfold, Agnostic Front, 1349, A.O.K, Belphegor, Broilers, Brutal Thruth, Death By Stereo, Caliban, Cataract, Death Before Dishonor, Dark Funeral, Die Apokaliptischen Reiter, Converge, Discipline, Hardcore Superstar, Drone, Enemy Of The Sun, Ensiferum, J.B.O., Fall Of Serenity, H2O, Heaven Shall Burn, Japanische Kampfhörspiele, Mambo Kurt, Job For A Cowboy, Krisiun, Misery Speaks, Madsin, Madball, Mayhem, Morbid Angel, Moonspell, One Fine Day, Pöbel & Gesocks, Primordial, Psychopunk, Six Feet Under, Ricker's, She Male Trouble, The Turbo AC's, Stuck Mojo, War From A Harlots Mouth, The Destiny Program, Slapshot, Volbeat, Subway To Sally, Lagwagon, Entombed, Meshuggah, The Exploited, Danko Jones, Life Of Agony, Tech 9, Milwaukee Wildmen

2009 
Soulfly, Hatebreed, Motörhead, Dimmu Borgir, Amon Amarth, Down, Social Distortion, Carcass, Suicidal Tendencies, Sepultura, All Shall Perish, Asphyx, August Burns Red, Anathema, Architects, Bring Me The Horizon, Crushing Caspars, Blackfire, Comeback Kids, Nasty, Calleion, Cro-Mags, Boouncing Souls, D-A-D, Deadlock, die Kassierer, Devildriver, Eisregen, Emil Bulls, End of Green, Maroon, Facebreaker, God Forbid, No Turning Back, God Seed, Hackneyed, Legion of the Damned, the Carburators, Make It Count, Mastodon, Helheim, Ignite, Elsterglanz, My Dying Bride, Mucky Pup, Parkway Drive, Nercevell, Myra, Pestilence, Raunchy, Reno Divorce, Scarab, Smoke Blow, Static X, Stomper 98, Narziss, Terror, The Red Chord, The Sorrow, Vader, Walls Of Jericho, V8WIXXXER, Warbringer

2014 
Massendefekt, ...

Liens externes 
Site officiel

Festival de musique en Allemagne
Festival de heavy metal
Festival en Saxe